

Geografia de Portugal
Friande (Felgueiras) — freguesia de Felgueiras
Friande (Póvoa de Lanhoso) — freguesia de Póvoa de Lanhoso
Friande (São Simão de Gouveia) — lugar na freguesia de São Simão de Gouveia, Amarante

Desambiguação